Кинов — фамилия; имеет женскую форму Кинова.
 Кинов, Златан Груев (в монашестве Серафим; 1819—1896) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Сливенский.
 Кинов, Радев Кино (в монашестве Климент; 1897—1967) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Старозагорский.